HD 114762 — тройная звезда  в созвездии Волос Вероники на расстоянии приблизительно 132 световых лет (около 40,2 парсека) от Солнца. Возраст звезды определён как около 12 млрд лет.

Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
Первый компонент (HD 114762A) — жёлто-белая звезда спектрального класса F8, или F9V, или F9VgF8mF4. Видимая звёздная величина звезды — +7,3m. Масса — около 0,895 солнечной, радиус — около 1,269 солнечного, светимость — около 1,665 солнечной. Эффективная температура — около 5821 K.

Второй компонент — коричневый карлик. Масса — около 38,52 юпитерианских. Удалён на 1,589 а.е..

Третий компонент (HD 114762B) — красный карлик спектрального класса M6?V, или M9V. Видимая звёздная величина звезды — +18m. Масса — около 0,138 солнечной. Удалён на 3,3 угловых секунды (130 а.е.).

Планетная система 
В 2011 году группой астрономов было объявлено об открытии планеты HD 114762 b в системе.

Примечания 

Планетные системы